Тоналиско има више значења:

 Тоналиско (Хуарез Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тоналиско (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тоналиско (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тоналиско (Онеј), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тоналиско (Тепезинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тоналиско (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тоналиско, Ел План (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тоналиско (Тлилапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику